Nàutica:
 El Puntal o ploma és una peça constructiva, especialment en un vaixell.
 El Puntal (vaixell) és l'alçària interior del buc d'un vaixell.
 Castellers
 Els puntals són el pis de la pinya que ajuda als quarts, i que se situa damunt les manilles.
 Arqueologia:
 El Jaciment arqueològic del Puntal és un poblat ibèric a Salines (Alt Vinalopó).
 El Puntal dels Llops és un poblat ibèric a Olocau (Camp de Túria).
 Medi Ambient
 La Torreta-Puntal de Navarrete és un paratge natural municipal d'Altura (Alt Palància).
 La Platja d'El Puntal (Astúries) és una platja de Villaviciosa (Astúries).
 Topografia:
 El Puntal de l'Albarda és un cim del massís de Montserrat de 1178 msnm.
 El Puntal és un cim cim de Cornudella de Montsant (Priorat) de 1006 msnm.
 El Puntal de l'Aljub és un cim d'Eslida (Plana Baixa) de 948 msnm.
 El Puntal de l'Abella és un cim de Segart (Camp de Morvedre) de 634 msnm.
 El Puntal dels Escambrons és un cim del Segrià i la Ribera d'Ebre de 500 msnm.
 La Punta del Puntal és un cim de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) de 479 msnm.